Agnès Bénassy-Quéré (1966) – economista francese
 Catherine Quéré (1948) – politico francese
 France Quéré (1936) – teologo e giornalista francese
 Françoise Quéré in arte Rosette (1959) – attrice francese
 Yvan Le Quéré (1948) – calciatore francese
 Yves Quéré (1931) – fisico francese